Endeodes är ett släkte av skalbaggar. Endeodes ingår i familjen borstbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Borstbaggar
Endeodes